Big Mud Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Mud Pond (Colorado), im Saguache County
 Big Mud Pond (Vermont), im Rutland County